Дже́йсон Дени́н Бех (; род. , Нью-Йорк, США) — американский актёр, известный по роли детектива-сержанта Хэнка Войта в сериале канала NBC «Полиция Чикаго».

Ранние годы 
Джейсон Бех родился  в Нью-Йорке, в семье судьи по налогам Ренато Уильяма Беха и Бины Хаус (оба родителя умерли в 2012 году: Бина в марте, а Ренато — 7 июля, в возрасте 79 лет). В семье также воспитывались брат Джеймса Адам и две сестры — Элиза Эшли и Франческа.

Джейсон посещал Collegiate School, престижную частную подготовительную школу для мальчиков в Нью-Йорке, где его лучшими друзьями были Джон Кеннеди-младший и будущий актёр Дэвид Духовны.
По словам самого Беха, по ночам они часто проводили время в компании на ступенях Метрополитен-музея под неусыпным контролем Секретной службы США.
Когда Бех был подростком, он проводил каникулы в летнем лагере с будущим колумнистом и писателем Эриком Рашем

Под влиянием Беха Кеннеди-младший стал посещать театральный кружок. Чуть позже Бех вовлёк в актёрство и Дэвида Духовны.
Изначально Духовны планировал писать и в будущем стать профессором, но, когда он уже работал над докторской диссертацией по философии, Бех убедил его сходить на прослушивание для телевизионной рекламы.

В 1982 году Джейсон окончил Pomona College в Клермонте (Калифорния). В юности, вместе с Духовны, Джейсон работал барменом.

Карьера 
Дебют Джейсона в кино состоялся в 1985 году в фильме «Компрометирующие позы», в котором главную роль сыграла Сьюзан Сарандон. В 1986 году Бех получил свою первую роль на телевидении — в ситкоме канала HBO «Девятиметровый». Он сыграл с О. Дж. Симпсоном и Сэмом Дж. Джонсоном в сиквеле «Девятиметрового» под названием «Тренировочный лагерь: быки возвращаются». Джон Вухис из ежедневной газеты The Seattle Times написал: «Актёрский состав, который включает О. Джей Симпсона, Сэма Джонса и новичка Джейсона Беха просто великолепен».

В 1988 году Джейсон получил главную роль в фильме «Обезьяньи проделки», режиссёром которого стал Джордж Ромеро.
Бех сыграл Аллана Манна, студента-юриста и атлета, который после дорожного происшествия оказался парализованным.
Газета The Philadelphia Inquirer высоко оценила игру Беха в этом фильме: «Играя только своим лицом и голосом, Джейсон Бех потрясающе передаёт гнев и ярость активного человека, который вынужден жить пассивно».

В 1989 году Бех сыграл звезду хоккея в телевизионном фильме канала NBC об адвокате Перри Мейсоне — «Перри Мейсон: Дело звездного убийцы». В 1991 году Джейсон исполнил роль полицейского в фильме «Тельма и Луиза», а также роль возлюбленного героини Деми Мур в фильме 1997 года «Солдат Джейн».

Джейсон играл в таких сериалах как «Застава фехтовальщиков», «Мелроуз-Плейс» и в 1997 году вошёл в актёрский состав популярного сериала «Надежда Чикаго», где сыграл электрика Дэнни Блейна, возлюбленного доктора Остин, в исполнении Кристин Лахти.
В 1997 году в интервью газете The Boston Herald Бех рассказал о своём уважении к коллегам по сериалу «Надежда Чикаго»: . Говоря о своём персонаже в сериале «Мелроуз-Плейс» — военном, скрывающим свою сексуальную ориентацию и влюблённого в Мэтта, которого сыграл Даг Сэвант, — Бех заметил: .

Вместе с Мойрой Келли в 1998 году Джейсон сыграл в телевизионной драме канала CBS «Владеть и обладать», где исполнил роль полицейского офицера Шона МакГрейла.
Майк Даффи из газеты Detroit Free Press написал: «Существует нежная страсть между мужественным и симпатичным Бехом („Солдат Джейн“) и темноволосой, необычно привлекательной Келли („Маленькая Одесса“)».
Кинни Литтлфилд, обозреватель газеты The Orange County Register, сказал что «Бех и Келли обладают шармом».

В последующие годы Джейсон играл в таких сериалах как: «4исла», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Любовь вдовца», «Мыслить как преступник», «Вероника Марс» и «Плантация».
В 2008 году Джейсон сыграл экзорциста Рэя Пурвиса в фильме ужасов «Один пропущенный звонок».

В 2009 году Бех исполнил гостевую роль в популярном телесериале Californication. Он сыграл роль писателя-романиста Ричард Бейтса, друга главного героя Хэнка Муди (которого играет друг Беха Дэвид Духовны).
В 2010 году Джейсон вошёл в актёрский состав фильма режиссёра Пола Хаггиса «Три дня на побег», главные роли в котором исполнили Элизабет Бэнкс, Рассел Кроу, Брайан Деннехи и Оливия Уайлд.

С 2014 года Джейсон Бех — исполнитель главной роли в спин-оффе сериала «Пожарные Чикаго» — «Полиция Чикаго».

Саентология

Ранние годы и решение уйти 
В 1994 году Джейсон посещал актёрские курсы, которые проводил саентолог . Другой саентолог  дал Беху книгу по саентологии из которой тот узнал о «технологии» придуманной Лафайетом Рональдом Хаббардом, которая способна дать  возможности. И вскоре уже принимал активное участие в рекламных кампаниях Церкви саентологии, как например проводившаяся в 1999 году в Великобритании акция «Что такое саентология?». В 2005 году Бех появился в рекламных видео саентологов. В интервью ведущему канала Fox News Channel Роджеру Фридмену Бех сказал, что глава Церкви саентологии  относился к нему как к «парню с обложки для саентологии». За 12 лет своей саентологической деятельности Бех достиг V уровня оперирующего тэтана и занимался проведением одитинга. Его жена также была оперирующим тэтаном V уровня. Кроме того он признался, что за членство в Церкви саентологии он отдал ей USD$ 1 млн.

В 2007 году Бех решился уйти из Церкви саентологии и в апреле 2008 подвёрг её публичной критике. Один из первых людей, с которым Джейсон поспешил увидеться после ухода из саентологии, был Дэвид Духовны. Бех обсудил с ним космическую оперу Ксену, которую оба нашли забавной. Пока Джейсон принадлежал к саентологам, он не мог общаться с Духовны, так как саентологи считали его врагом, так называемой «».

Публичная критика 

Разорвав все отношения с Церковью саентологии, Бех встретился с норвежским гражданским активистом , основателем сайта , который публикует критические статьи о саентологии. Тот убедил его встретиться с журналистом  и дать откровенное интервью. В середине апреля 2008 года Бункер опубликовал трёхминутный анонс своего трёхчасового интервью с Бехом на канале YouTube, в котором Джейсон Бех назвал саентологию «очень опасной для вашего духовного, психологического, психического, эмоционального здоровья и развития». и подытожил: «У меня нет повестки дня. Я просто хочу помочь. […] Я имел редкую возможность быть саентологом, и, побыв им, уйти. И это перспектива для тех кто ещё там и не ушёл.»

Когда Джейсона спросили, не боится ли он, что критика саентологии помешает его карьере, он отшутился: «Я, вероятно, не буду делать какие-либо фильмы для United Artists в ближайшее время». Это связано с тем, что компания United Artists была возрождена как совместное предприятие саентолога Тома Круза и его деловых партнёров исполнительного директора компании Полы Вагнер и кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer).

Уже 17 апреля 2008 года видео было удалено из YouTube, но к тому времени оно было распространено и опубликовано многими пользователями. В тот же день аккаунт Бункера был заблокирован и причину этого он увидел в вопросах авторского права, вызванных отрывков передачи «Отчёт Кольбера», которые он опубликовал у себя. К 18 апреля 2008 года как минимум 45 пользователей опубликовали это видео в своих аккаунтах. 21 апреля 2008 года Марк Бункер выложил полное интервью на сайтах Vimeo and .

28 апреля 2008 года Бех опубликовал видеообращение к Дэвиду Мицкевичу, запрашивая конфиденциальные сведения, которые саентологи собирают во время сеансов одитинга. В сообщении размещённом на сайте «Операции „Моллюск“» Джейсон отметил: «Поскольку Церковь саентологии тщательно отслеживает все антисаентологические сайты, я разместил письмо здесь, на xenu.net, чтобы быть уверенным, что оно дойдёт до неё». Ранее он уже делал попытку связаться с Мицкевичем через канцелярию , как и через пресс-службу, но в обоих случаях получил отказ. Бех рассказал в интервью еженедельнику The Village Voice, что эти конфиденциальные сведения также собраны и на актёра Тома Круза, и на других звёздных последователей саентологии, а также отметил: «Больше людей покинуло Церковь саентологии, чем есть в настоящее время. И несмотря на это они сохранили сведения о том, что было рассказано в частных беседах. Почему вам хочется, чтобы эти сведения продолжали храниться?». Бех считает, что саентологическая  до сих пор существует и в качестве примера приводит случай со своим четырёхлетним сыном, которого выгнали из саентологической школы.

Часть интервью Беха Бункеру была показана в передаче  в качестве дополнения к критическому рассказу о саентологии племянницы Дэвида Мицкевича — . Сам Бех отказался от телевизионных выступлений с рассказами о своём саентологическом опыте заявив следующее: «Я просто хотел быть уверенным, что история не обо мне. Не обо мне. Эта история о том, как помочь другим, что ещё остаётся в культе или подумывает о присоединении». Затем я пошёл по улице и сделал попытку войти в саентологическое здание, но был остановлен тремя наёмными частными охранниками. Тогда Бех вернулся к протестующим и попытался позвонить президенту Церкви саентологии в Нью-Йорке : «Я позвонил и спросил Джона Кармайкла, и сказал, что это Джейсон Бех. Затем положил трубку.»

В  Бех принял участие в акции протеста против Церкви саентологии рядом с её зданием на 46-й Ист-стрит в Нью-Йорке. Он обратился к 50 собравшимся протестующим сказав следующее: «То, что вы, ребята, делаете так много значит для меня, и так много для этих людей … Я просто сражён. Я готов рыдать. Вы не представляете какое благое дело совершаете».

В сентябре 2008 года Бех совершил поездку в Европу, где в Гамбурге на встрече с официальными представителями власти рассказал о своём опыте пребывании в Церкви саентологии. Бех был приглашён Министерством внутренних дел  для участия в конференции «Это саентология! Доклады из США» организованной главой  Урсулой Кабертой, где выступил с докладом. Бех предложил поместить рядом с саентологическим зданием предупреждающий знак наподобие тех, что помещают на пачках с сигаретами, и на следующий день член Рабочей группы по саентологии сообщил, что такой знак был установлен рядом с Церковью саентологии в Берлине. Бех рассказал, что саентологи наняли частных детективов, чтобы те следили за ним в Европе.

В мае 2009 года Бех был гостем передачи BBC World Service «», где он рассказал о своих воспоминаниях о первых днях в саентологии: «Я думал, что это нечто способное творить чудеса, и что это группа самых бескорыстных людей, стремящихся помочь человечеству, и я хотел быть их частью». Бех критически отозвался о саентологическом руководстве, включая Дэвида Мицкевича: «Я полагаю, что, вероятно, в саентологии есть вещи, которые являются ценными и могут помочь людям — моё главное противоречие не связано с саентологией per se, оно связано с саентологической организацией — я считаю её развращённой и, вероятно, с покушением на преступление, что относится к людям стоящим во главе саентологии, особенно Дэвид Мицкевич…».

В 2010 году Бех принял участие в документального фильма  «Тайны саентологии», выпущенном  в рамках телепередачи , в основу которого легло журналистское расследование, восходящее к созданному в 2007 году документальному фильму Суини «», где было проведено интервьюирование бывших высокопоставленных членов Церкви саентологии. Бех рассказал, что время проведённое в саентологии, которую он считает разновидность рэкета, стоило ему «миллионов долларов».

В 2015 году принял участие в съёмках документального фильма Алекса Гибни «Наваждение» («Путь к : саентология и темница веры») 2015 года о саентологии и Церкви саентологии, основанного на книге лауреата Пулитцеровской премии Лоуренса Райта «» (2013).

Личная жизнь 
Сестра Джейсона Франческа Бех — автор и певица, которая выпустила альбом в 1991 году. Его прапрадедушка —  в 1900-х годах был губернатором Иллинойса и сенатором в правительстве США.

Бех был свидетелем на свадьбе своего близкого друга Дэвида Духовны и актрисы Теа Леони..

В 1999 году Джейсон попал в автомобильную аварию. После того, как его интубировали, он пытался вытянуть трубку изо рта. В итоге голос Беха стал хриплым, что теперь является его фирменным знаком.

В 2000 году Бех женился на Энджи Жану.

В одном из интервью Джейсон произносит свою фамилию «Беге», с ударением на последний слог.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

 
 
 
 
 
 1998 Scientology ad featuring Jason Beghe  

Критики саентологии
Выпускники Коллегиальной школы (Нью-Йорк)
Выпускники Помона-колледжа